Looz kan syfta på

 Grevskapet Looz – ett grevskap i Tysk-romerska riket i nuvarande Belgien 1040–1366
 Looz – franska namnet på en kommun i Belgien, se Borgloon

Se även
 Looze, kommun i Frankrike